Pojem autenticita či autentičnost znamená obecně pravost, hodnověrnost či původnost. Konkrétněji může označovat:

 autenticita – ověřovaná vlastnost či původnost subjektu (autentizací, podpisem, elektronickým podpisem či jiným dokladem)
 původnost – autenticita v péči o kulturní dědictví a kulturní rozmanitost

Externí odkazy